{{Info/Taxonomia
|cor          = pink
|nome         = 'Mc Alona 
sulcatinasis|imagem       =
|imagem_legenda =
|estado       =
|reino        = Animalia
|filo         = Arthropoda
|classe       = Insecta
|superordem   = Endopterygota
|ordem        = Hymenoptera
|subordem     = Apocrita
|superfamília = Vespoidea
|família      = Formicidae
|género       = Camponotus|espécie      = Camponotus barbarossa sulcatinasis|binomial     = Camponotus barbarossa sulcatinasis|binomial_autoridade =
|sinónimos    =
}}Camponotus barbarossa sulcatinasis é uma espécie de inseto do gênero Camponotus'', pertencente à família Formicidae.

Referências 

Camponotus